Campori ima više značenja:
 Campori, Genoa
 Campori, Lucca